Moshammer ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Xaver von Moshammer (1756–1826), deutscher Kameralist und Hochschullehrer
 Rudolph Moshammer (1940–2005), deutscher Modedesigner
 Stefanie Moshammer (* 1988), österreichische Künstlerin und Fotografin

Siehe auch:
 Moshamer
 Moshammermühle